Ба́ффетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Баффетт, Говард (род. 1954) — американский филантроп, фотограф и фермер.
 Баффетт, Джимми (род. 1946) — американский музыкант.
 Баффетт, Уоррен (род. 1930) — американский инвестор, один из богатейших людей мира.

См. также 
 Бюффе